Deserto di fuoco, film diretto da Renzo Merusi nel 1970
Deserto di fuoco, miniserie televisiva diretta da Enzo Castellari nel 1997